Amaat Vyncke, Belgisch missionaris en Vlaams activist
 Camiel Vyncke, Belgisch wielrenner
 Pascal Vyncke, Belgisch schrijver
 VYNCKE, Belgisch fabrikant van energiecentrales

Nederlandse of Vlaamse achternaam